Ferencvárosi TC, sportegyesület

Szakosztályok

 Ferencvárosi TC, atlétika (1903–1970, 1972–)
 Ferencvárosi TC, birkózás (1913–)
 Ferencvárosi TC, curling (2008–)
 Ferencvárosi TC, jégkorong (1928–)
 Ferencvárosi TC, kajak-kenu (1954–)
 Ferencvárosi TC, kerékpár (1904–)
 Ferencvárosi TC, női kézilabda (1950–)
 Ferencvárosi TC, férfi kézilabda (1950–?, ?)
 Ferencvárosi TC, labdarúgás (1899–)
 A Ferencvárosi Torna Club labdarúgásának története
 A Ferencvárosi Torna Club szurkolói
 Ferencvárosi TC, női labdarúgás (2004–)
 Ferencvárosi TC, ökölvívás (1910–1982, 2014–)
 Ferencvárosi TC, szinkronúszás (2015–)
 Ferencvárosi TC, teke (férfi: 1948–, női: 1965–)
 Ferencvárosi TC, torna (1904–)
 Ferencvárosi TC, triatlon
 Ferencvárosi TC, úszás (1904–)
 Ferencvárosi TC, vívás (1904–1947, 2017–)
 Ferencvárosi TC, vízilabda (férfi: 1904–, női: 2017–)
 Ferencvárosi TC, korcsolya

Megszűnt szakosztályok
 Ferencvárosi TC, asztalitenisz (1933–1980)
 Ferencvárosi TC, autó-motor (1926–1953)
 Ferencvárosi TC, evezés (1910–1988)
 Ferencvárosi TC, futsal (?–2021)
 Ferencvárosi TC, gyeplabda
 Ferencvárosi TC, jéglabda
 Ferencvárosi TC, női kosárlabda (?, 1993–2000, 2009–2012)
 Ferencvárosi TC, férfi kosárlabda (1924–1958)
 Ferencvárosi TC, sakkozás (1950–1982)
 Ferencvárosi TC, síelés (1957–?)
 Ferencvárosi TC, súlyemelés (1934–?, 195?–?, 196?–1966)
 Ferencvárosi TC, tenisz (1907–1967)
 Ferencvárosi TC, természetjárás (1927–?, 1951–1957, 196?–1967)